DPO est un sigle de trois lettres qui peut désigner :

 direction par objectifs, un mode de management ;
 Day post ovulation, le nombre de jours écoulés depuis l'ovulation ;
 Data Protection Officer, le délégué à la protection des données.

DPO est un code qui peut désigner :
 aéroport australien de Devonport, en Tasmanie, selon le code IATA.